Krešimir je lahko:

 Krešimir I., hrvaški vladar
 Krešimir II., hrvaški vladar
 Krešimir III., hrvaški vladar 
 Krešimir IV., hrvaški vladar 
 Krešimir Balenović,hrvaški kemik, predavatelj in akademik
 Krešimir Baranović, hrvaški skladatelj, dirigent in akademik
 Krešimir Nemec, hrvaški literarni zgodovinar, redni član HAZU, slovenist in urednik
 Krešimir Petrović, slovenski kineziolog in sociolog športa